Malva-de-cheiro é o nome comum dados a diversas espécies vegetais:

 Pelargonium capitatum
 Pelargonium odoratissimum